Шмерлинг () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Шмерлинг, Антон фон (1805—1893) — австрийский политический деятель.
 Шмерлинг, Владимир Григорьевич (1909—1992) — русский советский писатель.
 Шмерлинг, Оскар Иванович (1863—1938) — российский художник.
 Шмерлинг, Рене Оскаровна (1901—1967) — грузинский и советский искусствовед.
 Шмерлинг, Семён Борисович (род. 1923) — советский писатель.

См. также 
 Шмелинг